Шемяки  — населённые пункты в Белоруссии:

 Шемяки — хутор в Остринском сельсовете Щучинского района Гродненской области.
 Шемяки — деревня в Первомайском сельсовете Щучинского района Гродненской области.